«Велосипедист» — название фильмов:
 «Велосипедист» () — французский короткометражный фильм 1896 года, режиссёр Луи Люмьер.
 «Велосипедист» () — колумбийский фильм 1983 года, режиссёр Лисандро Дуке Нараньо.
 «Велосипедист» () — иранская драма 1989 года, режиссёр Мохсен Махмальбаф.
 «Велосипедист» () — французская трагикомедия 2001 года, режиссёр Филипп Хэрел.
 «Велосипедист» () — американский короткометражный триллер 2012 года, режиссёр Морган Кранц.
 «Велосипедист» () — американский боевик 2012 года, режиссёр Джон Лоуренс.

См. также 
 Велосипедист